Куренга — гидроним, который может означать:
 Куренга (приток Шилки) — река в Забайкальском крае России;
 Куренга (приток Шиша) — река в Омской области России.